William Sutherland peut faire référence à:

  (mort 1715), membre du Parlement écossais
 William Sutherland, 17e comte de Sutherland (1708–1750), noble écossais
 , combattu dans la guerre d'Indépendance américaine
  (1854–1930), marchand général et personnalité politique des Territoires du Nord-Ouest, Canada
 William Sutherland (1859–1911), physicien australien
  (1865–1940), Speaker de l'Assemblée législative de la Saskatchewan, Canada
 William Garner Sutherland (1873–1954), ostéopathe américain
  (1874–1935), avocat américain et membre de l'Assemblée de l'État de Californie
  (1849–1908), avocat et homme politique new-yorkais
  (1876–1969), entraîneur de football américain et avocat
  (1876–1945), médecin et personnalité politique de la Colombie-Britannique
 Sir William Sutherland (1880–1949), chancelier du duché de Lancaster
  (1926/7–1998), conseiller municipal à North York, Ontario
  (1933-), officier de police britannique
  (1934–2017), joueur canadien de hockey sur glace
 , mieux connu sous le nom de Bert Sutherland (1936-), chercheur américain en technologie
 T. Bill Sutherland (1942-), physicien théoricien américain
  (1956-), biologiste britannique de la conservation